

События 

 В Милане установлены первые башенные часы.
 Пражский епископ получает титул архиепископа. Матвей из Арраса приезжает в Прагу, начинается строительство собора св Вита.
 Эдуард Третий в Виндзоре основал Орден круглого стола.
 Болгарский царь Иван Александр отвоевал Асенову крепость.
 1344—1358 — Война Венеции с Венгрией.
 Сербедарское государство охватывает территорию в 550 км в длину и 200 км в ширину.
 1344—1360 — Крестьянское восстание в Хай-Дуонге во Вьетнаме во главе с Нго Бе.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1344 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1344 году

См. также